Эдвард Уолтер Ольчик-младший (; род. 16 августа 1966, Чикаго) —  американский хоккеист, игравший на позиции центрального нападающего; обладатель Кубка Стэнли 1994 года в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».

Карьера

Игровая карьера 
На юниорском уровне в течение одного сезона играл за команду «Стратфорд Каллитонс», где был сверхрезультативен, заработав за сезон 142 очка, 92 из них за голевые передачи. На драфте НХЛ 1984 года был выбран в 1-м раунде под общим 3-м номером клубом «Чикаго Блэкхокс». В том же сезоне дебютировал в НХЛ за «Блэкхокс», за который играл в течение трёх сезонов, являясь в команде одним из лидеров нападения.

В 1987 году был обменян в «Торонто Мейпл Лифс». за который играл три с половиной сезона, зарабатывая очки 18 игр подряд и установив тем самым рекорд клуба. По ходу сезона 1990/91 Ольчик был обменян в «Виннипег Джетс», за который играл до 1992 года, когда его обменяли в «Нью-Йорк Рейнджерс», с которым в 1994 году завоевал Кубок Стэнли.

В 1995 году вернулся в «Виннипег Джетс», а затем играл за «Лос-Анджелес Кингз» (1996—1997) и «Питтсбург Пингвинз». Его последним клубом в карьере стал «Чикаго Блэкхокс», где отыграв два сезона он завершил свою карьеру игрока в возрасте 33 лет.

В составе сборной США играл на ОИ-1984, где американцы остались без медалей. Помимо этого играл на трёх Кубках Канады: КК-1981, КК-1984 и КК-1991 и на пяти чемпионатах мира: ЧМ-1985, ЧМ-1986, ЧМ-1987, ЧМ-1989, ЧМ-1993, на которых не было медалей.

Тренерская и телевизионная карьера 
С 2003 по 2006 год работал главным тренером «Питтсбург Пингвинз». Также Ольчик работал хоккейным комментатором матчей «Питтсбург Пингвинз», «Чикаго Блэхокс» и игр на ОИ-2010, где американцы завоевали серебряные медали. Помимо этого с 2015 по 2019 годы был одним из комментаторов в серии компьютерных симуляторов NHL.

С июля 2022 работает комментатором на матчах клуба «Сиэтл Кракен».

Заболевание 
В августе 2017 года у него был диагностирован рак толстой кишки и ему была проведена операция по удаленю раковой опухоли. В марте 2018 года он объявил, что полностью вылечился от заболевания.

Статистика

Клубная

Международная

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1984 года
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Виннипег Джетс» (1972—1996)
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Обладатели Кубка Стэнли
Хоккейные тренеры США
Тренеры «Питтсбург Пингвинз»
Спортивные комментаторы
Задрафтованные ХК «Чикаго Блэкхокс»